Barinas puede referirse a los siguientes lugares o divisiones administrativas:

 Barinas, pedanía del municipio de Abanilla, en la Región de Murcia (España).
 Barinas, uno de los estados de Venezuela.
 Barinas, municipio del estado anterior.
 Barinas, ciudad capital del municipio y estado anteriores.
 Barinas, antigua provincia de Venezuela.